Noi siamo le colonne, inno goliardico di inizio Novecento
Noi siamo le colonne (A Chump at Oxford), film di Stanlio e Ollio, diretto da Alfred J. Goulding (1940)
Noi siamo le colonne, film diretto da Luigi Filippo D'Amico (1956)
Noi siamo le colonne, romanzo storico-autobiografico di Gigi Monticone